Saccharomycopsis är ett släkte av svampar. Saccharomycopsis ingår i familjen Saccharomycopsidaceae, ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Saccharomycopsis